

Cinema 
Fuoco nella stiva (Fire Down Below) – film del 1957 diretto da Robert Parrish
Fire Down Below - L'inferno sepolto (Fire Down Below) – film del 1997 diretto da Félix Enríquez Alcalá

Letteratura 
Fuoco nella stiva (Fire Down Below) – romanzo di Max Catto del 1954
Fuoco sottocoperta (Fire Down Below) – romanzo di William Golding del 1989